Adolf von der Wense ist der Name folgender Personen:

* Adolf August Friedrich von der Wense (1754–1836), deutscher Hofbaudirektor
 Adolf Friedrich von der Wense (1832–1883), deutscher Rittergutsbesitzer und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes